Марин и Аниан () — европейские христианские священномученики, казнённые «вандалами» в 697 году в Иршенберге (Irschenberg) в современной Баварии (Германия). Марин и Аниан причислены в Католической церкви к лику святых (день памяти 15 ноября). С 2006 года Марин стал почитаться местночтимым святым Берлинской и Германской епархии РПЦ МП (день памяти 28 ноября).

Жизнеописание 
Странствующий епископ-миссионер Марин и его духовный брат дьякон Аниан, как гласит предание, были родом из Ирландии (или из западной Франконии). Они получили весьма достойное образование и решили совершить паломническое путешествие в Рим. Там их принял папа Евгений I и посвятил Марина в епископы, а его спутника и друга Аниана в диаконы.

На обратном пути, находясь в южнобаварских землях, святые присмотрели для своих подвигов и отшельничества неприметный уголок в окрестностях современного Иршенберга. Но поселились они по разным сторонам глубокого ущелья.

Прожили в духовных трудах и подвигах 40 лет и все эти годы проповедовали приходящим к ним Христа Спасителя.

Однажды в пещеру Святого Марина нагрянули вандалы (предполагается , что это были представители одного из славянских племён). Они потребовали показать им дорогу к населённому пункту, но уже давно Марин дал себе обет не выходить их укрытия, поэтому он отказался провести завоевателей. Взбешенные вандалы замучили святого, а его ещё живое тело сожгли на поленнице из дров.

Предание свидетельствует, что в это же самое время испустил свой дух и дьякон Аниан.

Почитание 
Несмотря на столь скудные сведения о жизни святых, почитание среди жителей Южной Баварии распространилось очень быстро и повсеместно. Уже в 750 году они были прославлены церковью, а мощи перенесены в церковь селения Вильпартинг.

Император Священной Римской империи Генрих II (1002—1024) учредил праздник святого Марина, а в XII веке монастырь Ротт-на-Инне решил почитать святых Марина и Аниана наравне с почитанием апостола Петра и считать мучеников своими покровителями. В XIII веке культ священномучеников распространился в окрестностях озера Тегернзе. 30 октября 1373 года Дитрих, епископ Фрайзинга, освятил на месте жизни и подвигов святого Аниана в Альбе (Alb) часовню в честь его имени.

В XVII веке между Вильпартингом и монастырём Ротт разгорелась нешуточная борьба за обладание мощами святых, которую в итоге выиграл Вильпартинг. До сих пор ежегодно к мощам священномучеников в Вильпартинг приходит тысячи паломников и многие из них получают помощь.

Литература 
 Hans D. Leicht. Heilige in Bayern. Lebensbilder von Afra bis Wunibald. Wewel, München, 1993.
 Maier M. Vita SS Marini et Aniani. Beitr. z. altbayerischen Kirchengeschichte. 1963. Bd. 23. S. 87-100; Bavaria Sancta. Regensburg, 1973. Bd. 3. S. 21-32.

Ссылки 

 Аниан Православная энциклопедия
 Hl. Marinus, Bischof, Märtyrer, und hl. Anianus, Diakon
 Marinus und Anianus
 Marinus, Bischof, Glaubensbote in Bayern, Märtyrer
 Anianus, Diakon, Glaubensbote in Bayern, Märtyrer

Мученики
Родившиеся в VII веке
Христианские святые VII века
Католические святые
Святые Германии
Группы святых